Wiefels steht für:

 Wiefels, ein Dorf in der Gemeinde Wangerland in Niedersachsen

Wiefels ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Wiefels (1910–1980), deutscher Jurist
 Josef Wiefels (1893–1977), deutscher Jurist
 Simon Wiefels (* 1990), bürgerlicher Name des Influencers und Webvideoproduzenten Simon Unge
Siehe auch:
 Wiefel